

Pessoas
Luther Ingram - um cantor e compositor
Collingwood Ingram - botânico e ornitologista

Localidades

Ingram (Pensilvânia)
Ingram (Texas)
Ingram (Wisconsin)

Outros
6285 Ingram - um asteroide
Ingram MAC - uma família de pistolas-metralhadoras compactas
Ingram Entertainment Holdings Inc. - uma empresa estadunidense que distribui produtos de entretenimento do lar

Desambiguações de sobrenomes